Šafařík, Šafárik:
 Jaroslav Šafařík
 Pavel Josef Šafařík
 Richard Šafárik

 (8336) Šafařík